Fleischeslust ist Titel von
Fleischeslust (T.C. Boyle)
Fleischeslust (Oskar Pastior)
Siehe auch:
Die Freuden des Fleisches
Fleisch (Theologie)
Lust
Luxuria